Robinhood peut faire référence à :
 SV Robinhood, un club de football surinamien basé à Paramaribo ;
 , une localité du Saskatchewan, au Canada ;
 , une localité du Mississippi, aux États-Unis ;
 , une baie de Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada ;
 Robinhood, entreprise éditrice d'une application mobile d'investissement en bourse.